Melles est un nom propre qui peut désigner :

Personnalité 

 Sunnyi Melles (1958-), actrice allemande ;

Toponyme

Melles (Belgique), un village qui fait aujourd'hui partie de la ville de Tournai.
 Melles (rivière), une rivière affluente de l'Escaut.

Melles (Haute-Garonne), une commune du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Homonymie de toponyme